Municipio de Pine puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pine (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleburne.
 Municipio de Pine (condado de Benton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Pine (condado de Porter, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Porter.
 Municipio de Pine (condado de Warren, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Pine (condado de Montcalm, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.
 Municipio de Pine (condado de Ripley, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ripley.
 Municipio de Pine A (condado de Stone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Pine B (condado de Stone, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stone.
 Municipio de Pine (condado de Allegheny, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Allegheny.
 Municipio de Pine (condado de Armstrong, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Armstrong.
 Municipio de Pine (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.
 Municipio de Pine (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia.
 Municipio de Pine (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Pine (condado de Indiana, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Indiana.
 Municipio de Pine (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.
 Municipio de Pine (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.